Harmony Tan (ur. 11 września 1997 w Paryżu) – francuska tenisistka chińsko-kambodżańskiego pochodzenia.

Kariera tenisowa 
W swojej karierze zwyciężyła w ośmiu singlowych i jednym deblowym turnieju rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA Tour w singlu sklasyfikowana była na 90. miejscu (4 kwietnia 2022) i w deblu na 302. miejscu (14 września 2020).

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Przypisy

Bibliografia 

Francuskie tenisistki
Francuzi pochodzenia chińskiego
Francuzi pochodzenia kambodżańskiego
Francuzi pochodzenia wietnamskiego
Urodzeni w 1997
Ludzie urodzeni w Paryżu